Juízo Final — julgamento da humanidade por Deus no final dos tempos, conhecida como Julgamento Final
 Juízo Final (Michelangelo) — título de obra de Michelangelo, também conhecida como Julgamento Final
Class Action — (1991) de Michael Apted intítulado no Brasil de Julgamento Final. Em Portugal: A Lei do Poder